Robert, Rob ou Bob Delaney sont des noms pouvant désigner :

  (1903-1956), compositeur américain
  (1924-2008), journaliste sportif américain
  (né vers 1951), policier et arbitre de basket-ball américain
 Bob Delaney (né vers 1953), homme politique canadien de l'Ontario
 Rob Delaney (né en 1977), comédien et écrivain américain
 Rob Delaney (né en 1984), joueur et entraîneur de baseball américain

Voir aussi 
 Robert Delaunay (1885-1941), peintre français
 

Delaney, Robert